Сташке́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Сташкевич, Владимир Петрович (1930—1984) — советский борец греко-римского стиля, чемпион мира (1955).
 Сташкевич, Николай Стефанович (1938—2011) — советский и белорусский историк, педагог.

 Сташкевич, Кристина Владимировна (1981) — российская самбистка.
 Сташкевич, Ольга Михайловна (1985) — российская актриса театра и кино.